Mary-folyó – folyó Ausztrália Nyugat-Ausztrália szövetségi államában
Mary-folyó – folyó Ausztrália Északi terület territóriumában